The Entertainer (Joplin), een compositie van de Amerikaanse pianist en ragtime-componist Scott Joplin, later ook bekend geworden in de uitvoering van Marvin Hamlisch
 The Entertainer (album van Marvin Hamlisch), een muziekalbum van de Amerikaanse componist en arrangeur Marvin Hamlisch
 The Entertainer (D'banj), een muziekalbum uit 2008 van de Nigeriaanse singer-songwriter D'banj
 The Entertainer (Alesha Dixon), een muziekalbum uit 2010 van de Britse zangeres Alesha Dixon
 The Entertainer (Billy Joel), een single uit 1974 van de Amerikaanse zanger Billy Joel
 The Entertainer (toneelstuk), een toneelstuk uit 1957 van de Britse toneelschrijver en scenarist John Osborne
 The Entertainer (film), een Britse film uit 1960 gebaseerd op het toneelstuk van John Osborne
 The Entertainer (1976), een Amerikaanse televisiefilm uit 1976